Села:
 Вільхуватка — Полтавська область, Чутівський район
 Вільхуватка — Харківська область, Балаклійський район
 Вільхуватка — Харківська область, Великобурлуцький район
 Вільхуватка — Харківська область, Нововодолазький район
Річка:
 Вільхуватка — річка в Україні